Schwedenstein (Schwedensteine) ist der Name folgender Berge:

 Schwedenstein (Berg), zwischen Pulsnitz, Ohorn und Steina in der Oberlausitz
 Gickelsberg (Isergebirge) (poln. Guślarz, tschech. Výhledy), zwischen Bogatynia in Polen und Chrastava in Tschechien

Folgende Personen tragen den Familiennamen Schwedenstein:
 Friedrich Schwedenstein (1770–1799), deutscher Maler

Schwedenstein bezeichnet außerdem:
 Schwedenstein (Arnsdorf), ein Flurkreuz in der sächsischen Gemeinde Arnsdorf
 Schwedenstein (Latdorf), ein Menhir auf dem Pfingstberg, einem Grabhügel bei Latdorf im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt.
 Schwedenstein (Lützen), einen Granitfindling zur Erinnerung an den schwedischen König Gustav II. Adolf
 Schwedenstein (Northen), einen Kreuzstein in Northen, Stadt Gehrden, in Niedersachsen 
 Schwedenstein (Riedebeck), ein Gedenkstein zur Erinnerung an König Gustav II. Adolf von Schweden mit seinem Heer (1631)
 Schwedenstein (Weißenfels), ein Gedenkstein zur Erinnerung an König Gustav II. Adolf von Schweden
Schwedensteine steht für
Kreuzsteine (Hiddestorf) 
Keltschensteine, Erlangen